Промокашкин — персонаж

 Промокашкин — персонаж мультфильма «И мы на Олимпиаду»
 Промокашкин — персонаж книги «Незнайка в Солнечном городе»